Glarner steht für:

 Einwohner von und Adjektiv zu Glarus sowie Kanton Glarus

Glarner ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Glarner (* 1962), Schweizer Unternehmer und Politiker (SVP)
 Fridolin Glarner (1762–1849), Schweizer Unternehmer
 Fritz Glarner (1899–1972), schweizerisch-US-amerikanischer Maler
 Hannes Glarner (* 1960), Schweizer Bühnenautor
 Kaspar Glarner, Schweizer Bühnen- und Kostümbildner
 Matthias Glarner (* 1985), Schweizer Schwinger
 Stefan Glarner (* 1987), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Klarner